Leidse Psalter van Lodewijk de Heilige, Universiteitsbibliotheek van Leiden inventarisnummer BPL 76 A
Parijse Psalter van Lodewijk de Heilige, Bibliothèque nationale de France  inventarisnummer Latin 10525.